То́мас Э́двард Па́трик «Том» Брэ́ди-мла́дший (; ) — игрок в американский футбол, выступавший на позиции квотербека в Национальной футбольной лиге. С 2000 по 2019 сезоны играл за «Нью-Ингленд Пэтриотс», с 2020 по 2022 сезоны за «Тампа-Бэй Бакканирс».

Брэди добился выдающихся успехов, выиграл семь Супербоулов и считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. Он является самым возрастным игроком, получившим награду MVP Супербоула и выигравшим Супербоул в качестве стартового квотербека, а также самым возрастным игроком получившим приз MVP НФЛ в возрасте 40 лет в 2017 году. Брэди является единственным квотербеком НФЛ выбранным в две символические сборные десятилетий (2000-е и 2010-е годы) и был единогласно включен в символическую команду столетия в 2019 году.

Ранняя жизнь 
Том Брэди родился в Сан-Матео (штат Калифорния) в семье Галинн Патрисии и Томаса Брэди старшего. Кроме него в семье ещё было три старшие сестры. От отца Том унаследовал ирландские корни, а предки матери были из Польши, Норвегии и Швеции. В 1980-х годах он регулярно ходил на матчи «Сан-Франциско Форти Найнерс» на «Кэндлстик-парк» и был большим поклонником квотербека Джо Монтаны, и позже утверждал, что Монтана был одним из его идолов и вдохновителей. В возрасте четырёх лет он был одним из зрителей чемпионской игры НФК 1981 года, в которой «Форти Найнерс» обыграли «Даллас Ковбойз», а Монтана сделал один из лучших бросков в истории НФЛ. В детстве Брэди посещал футбольный лагерь в университете Сан-Матео, где его обучал броску местный тренер Тони Гразиани. Помимо футбола Том также интересовался баскетболом и был болельщиком «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».

Брэди учился в местной старшей школе Юниперо Сера, а также посещал церковь Сент. Мэри. Учась в Серра, Брэди был членом команд по американскому футболу, бейсболу и баскетболу. В 1995 году на драфте МЛБ он был выбран в 18 раунде как кэтчер клубом «Монреаль Экспос».

На летних каникулах в 1998 и 1999 годах проходил стажировку в Merrill Lynch.

Карьера

Карьера в колледже 

Брэди выступал за Мичиганский университет в футболе колледжа (англ. College Football).

Нью-Ингленд Пэтриотс 

На драфте НФЛ 2000 года он был выбран Биллом Беличиком в команду Нью-Ингленд Пэтриотс на драфте в шестом раунде.

Эра Брэди и Беличика 

Фанаты Нью-Ингленда дали прозвище «Эра Брэди и Беличика» (англ. «Brady-Belichick Era») для обозначения времени с 2001 по 2019.

Серия чемпионств 

Он неоднократно выигрывал Супербоул (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII, LV), становился лучшим игроком этих матчей, участвовал в Про Боуле. Рядом изданий признавался «Спортсменом года».

В 2017 году его клуб в очередной раз стал чемпионом на игре в Хьюстоне. Том Брэди в четвёртый раз был признан самым ценным игроком и в 2019 году получил шестой по счёту перстень чемпиона NFL (до него этого ещё никто не добивался).

С 2009 по 2019 сезоны НФЛ вместе с Нью-Инглендом, Брэди выиграл 11 титулов дивизиона в одной из самых продолжительных серий в истории НФЛ и самой продолжительной серии в истории Нью-Ингленда.

Тампа-Бэй Бакканирс

2020 : седьмая победа в Супербоуле 

В 2020 году Брэди подписал контракт с командой «Тампа-Бэй Бакканирс» и привел их к чемпионству НФЛ в первом же сезоне. Его команда победила в Супербоуле 31-9. Он выиграл рекордный седьмой Супербоул.

2021 
В матче против своей бывшей команды, Нью-Ингленда, на четвёртой неделе 2021 сезона, Брэди побил рекорд истории НФЛ по количеству ярдов на пасе.

На пятой неделе в матче против Майами Долфинс он сделал пять тачдаунов.

По итогам сезона команда стала победителем своего дивизиона с , в плей-офф потерпела поражение от будущих чемпионов «Лос-Анджелес Рэмс» в плей-офф дивизиона НФК.

Завершение и возобновление карьеры 
29 января 2022 года ESPN со ссылкой на анонимные источники сообщило о возможном завершении карьеры Тома Брэди, после чего аккаунт НФЛ в твиттере опубликовал пару сообщений, подтверждающих написанное. Но в заявлениях для СМИ агент Брэди Дональд Йи не подтвердил — или опроверг — сообщение . 1 февраля спортсмен опубликовал в Instagram пост о завершении карьеры. 12 марта на аукционе более чем за 500 тысяч долларов был продан мяч, которым Брэди сделал свой «последний» тачдаун .

13 марта 2022 объявил о своём возвращении в НФЛ в составе своей прежней команды Тампа-Бэй Бакканирс, новый сезон 2022 года должен стать для него 23-м в карьере. В сезоне 2022 Том Брэди остался свободным агентом, по контракту он мог заработать максимум $20,2 млн. с учетом бонусов, в том числе базовой зарплаты — $8,9 млн, команда реструктурировали контракт квотербека, переведя его базовую зарплату в подписной бонус и добавив два «аннулируемых» года по контракту. Этим шагом команда увеличила свой потолок зарплат на 5 млн. долл. (с 4 до 9).  По версии букмекеров возвращение игрока повысило шансы команды выиграть будущий Супербоул.

1 февраля 2023 г. объявил о своём уходе из НФЛ. В последнем сезоне "Тампа" с результатом 8-9 победила в южном дивизионе НФК, но проиграла "Даллас Ковбойс" в раунде уайлд-кард.

Личная жизнь 
С 2004 по конец 2006 года Брэди встречался с актрисой Бриджит Мойнахан. 18 февраля 2007 года Мойнахан подтвердила журналу People, что находится на третьем месяце беременности. Сами же Том и Бриджит расстались примерно в то время, когда Мойнахан забеременела. 22 августа 2007 года у Брэди родился сын Джон Эдвард Томас Мойнахан, причём сам Брэди присутствовал на родах.

С 26 февраля 2009 года женат на Жизель Бюндхен, с которой встречался два года до их свадьбы. У супругов двое детей — сын Бенджамин Рейн Брэди (род.08.12.2009) и дочь Вивиан Лейк Брэди (род.05.12.2012).

Статистика

Регулярный чемпионат

Плей-офф

В культуре 
Том был изображён в сериалах «Южный Парк» (17 сезон, 5 серия; 19 сезон, 1 серия и 23 сезон, 8 серия), «Симпсоны» и «Гриффины», а также появился в камео в сериале «Красавцы» (5 серия 6 сезона) и в фильме «Третий лишний 2», а также был упомянут в сериале «Доктор Хаус» (6 сезон 3 серия), в художественной драме «В компании мужчин» и в спортивной драме «День драфта».

Том Брэди является лицом обложки игры Madden NFL 18 и является одним из двух игроков (вместе с Патриком Махоумсом) для обложки игры Madden NFL 22 .

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Нью-Ингленд Пэтриотс
 Брэди на Crazy Portal

Игроки «Нью-Ингленд Пэтриотс»
Квотербеки НФЛ
Игроки в американский футбол США
Игроки «Тампа-Бэй Бакканирс»